Chasselay (Isère)
 Chasselay (Ródano)